Jméno a příjmení Jiří Kulhánek má více nositelů:

 Jiří Kulhánek (politik) (* 1962) – český politik ODS, od roku 2002 starosta města Kadaně
 Jiří Kulhánek (spisovatel) (* 1967) – český spisovatel, autor knih na pomezí science fiction a fantasy
 Jiří Kulhánek (básník) – český básník
 Jiří Kulhánek (fotbalista) (* 1996) – český fotbalista